Gustavo Giagnoni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Lucilla Giagnoni – attrice, sceneggiatrice e autrice televisiva italiana